Истяцкая — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Недалеко от деревни протекает река Вагай. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района